une famille d'acteurs irlandais, parmi lesquels :
 Cyril Cusack (1910-1993), acteur irlandais,
 Sinéad Cusack (née en 1948), actrice irlandaise, fille de Cyril,
 Sorcha Cusack (née en 1949), actrice irlandaise, fille de Cyril ;
 une famille d'acteurs américains, parmi lesquels :
 Ann Cusack (née en 1961), actrice américaine, sœur de John,
 Joan Cusack (née en 1962), actrice américaine, sœur de John,
 John Cusack (né en 1966), acteur américain ;
 Robert Cusack (né en 1950), nageur australien.

Patronyme anglais
Patronyme irlandais